

Klubovi u 4. HNL – sjever "A" sezone 2008./09.

Ljestvica

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2008./09.

2008-09 Sjever A
4-sjever-a